
Termin -{PAR}- ima više značenja.

 -{PAR}- je proteazom aktivirani receptor.
 -{PAR}- () je homologna DNK sekvenca na X i Y hromozomima.